Grote textorwever (Ploceus cucullatus)
 Kleine textorwever (Ploceus intermedius)